

Населені пункти та їхні частини
 Пекелко — село в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пекелко — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Пекелко — частина міста Ходеч у Влоцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пекелко — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пекелко — частина міста Грибів у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Пекелко — частина міста Млава в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Пекелко — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Пекелко — частина села Дилюв-А в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пекелко — частина села Прусіновиці в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Пекелко — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Пекелко — частина села Ґривальд (Ґривалд) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Пекелко — частина села Бруси-Вибудоване в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Пекелко — частина села Сераковіце в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Пекелко — частина села Донімеж у гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Пекелко — частина села Шкуцин у гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пекелко — осада в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пекелко — осада в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки